Artaza o Artatza es un topónimo que en lengua vasca significa encinal.

Existen varias localidades que llevan este nombre en España:

En la provincia de Álava, País Vasco:

 Artaza de Foronda en las inmediaciones de la ciudad de Vitoria.

 Artaza en el municipio de Ribera Alta.

En Navarra:

 Artaza en el municipio de Améscoa Baja.

Es habitual que este topónimo de nombre a barrios y caseríos. Como por ejemplo: el barrio de Artaza, en Lejona (Vizcaya), donde se encuentra el Palacio Artaza, y también el barrio de Artaza Aurri (Ruinas de Artaza), en Sopelana (Vizcaya), donde se encuentran tres caseríos: Artaza Goikoa o Torre, Artaza Erdikoa y Artaza. Actualmente el único que queda en pie, aun siendo todos de valor histórico, es Artaza Erdikoa.